Млынарово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Млынарово — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Млынарово — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.